Le Chevrolet TrailBlazer est un nom utilisé par différents modèles vendus par Chevrolet:
 Le Chevrolet TrailBlazer (2001) un SUV vendu de 2001 à 2009.
 Le Chevrolet Trailblazer (2012) un 4x4 vendu depuis 2012.
 Le Chevrolet Trailblazer (2019) un SUV compact, vendu en Chine depuis 2019 puis en Amérique du Nord et en Corée du Sud en 2020.

TrailBlazer
Homonymie d'automobile